Le terme « Tempête du siècle » peut désigner :

Phénomènes météorologiques 
 La tempête de neige du 3 au 5 mars 1971 sur l’est du Canada ;
 Les tempêtes de fin décembre 1999 en Europe ;
 La tempête de neige de la mi-mars 2017 dans l'est de l'Amérique du Nord.

Télévision 
 La Tempête du siècle (Storm of the Century) est une mini-série réalisée par Craig R. Baxley en 1999 et adaptée d'un scénario original par Stephen King ;
 La Tempête du siècle (The Storm) est une mini-série américaine réalisée par Bradford May et diffusée en 2009.

Voir aussi 

 

Tempête